Stirpe di drago (Dragon Seed) – romanzo di Pearl S. Buck del 1942
La stirpe del drago (Dragon Seed) -film del 1944 diretto da Harold S. Bucquet e Jack Conway